El Pi Limber (Pinus flexilis) és una espècie de pi que apareix a les muntanyes de l'oest dels Estats Units, Mèxic i Canadà. També es coneix com a pi de les muntanyes Rocoses. S'ha documentat un pi Limber d'Eagle Cap Wilderness, Oregon de 2.000 anys.

De vegades arriba al límit arbori.

Pinus flexilis és típicament un arbre que viu a grans altituds. En bones condicions acostuma a fer 20 m d'alt però en llocs molt exposats només arriba a 5 m.

Referències

Enllaços externs 
 USDA Plants Profile: Pinus flexilis
 Gymnosperm Database: Pinus flexilis
 Flora of North America: profile and map - Pinus flexilis
 Pinus flexilis cone photos - & "Pinus reflexa" and "Pinus strobiformis" comparison: scroll ¼ way down page.
 High Elevation White Pine Educational Website: Pinus flexilis

Limber